Pepermint – miętowy likier z dodatkiem olejku miętowego. Jest on barwy zielonej. Likiery miętowe są produkowane w wielu krajach. Zawierają od 30% do 35% alkoholu, w zależności od producenta.

Zobacz też
 likier

Likiery ziołowe